Carlo est la déclinaison italienne de Charles.

Patronyme 

 Giancarlo De Carlo (1919-2005), un architecte italien ;
 Sabrina De Carlo (1988), une femme politique italienne ;
 Yvonne De Carlo (1922-2007), une actrice d’origine canadienne naturalisée américaine.

Pseudonyme 

 Carlõ, un illustrateur français du , dont le véritable nom est inconnu.

Voir aussi 
 Carlo 273, cheval de saut d'obstacles,
 Carlo, œuvre musicale pour cordes et bande magnétique de Brett Dean, composée en 1997.

Toponyme 

 
 
Patronyme italien